14-й чемпионат СССР по хоккею с мячом проходил в рекордно короткие сроки с 28 февраля по 13 марта 1962 года. 

Ровно двух недель хватило 12 командам, чтобы выявить сильнейших. Опять проведение турнира было подвергнуто изменениям: в финальной части чемпионата участвовали команды, прошедшие предварительный отбор, начиная с самых низовых соревнований.
 На первом этапе были проведены соревнования в городах и районах.
 На втором этапе были проведены чемпионаты областей, краёв, АССР и Ленинграда. Под предлогом того, что до начала зональных соревнований определить чемпиона города не удастся, в Ленинграде был проведён отборочный турнир, победителем которого стало «Динамо», не участвовавшее в чемпионате города, но вышедшее в следующий этап.

Зональные игры 
На третьем этапе 63 команды, разбитые на 7 зон, определили победителей, вышедших в следующий этап. Во всех зонах с 1 по 21 февраля 1962 года были проведены однокруговые турниры, а в 7 зоне 17 команд Московской области , разбитых на 3 подгруппы с 17 декабря 1961 года по 21 февраля 1962 года провели двухкруговые турниры с разъездами. 3 победителя подгрупп в однокруговом турнире разыграли 2 путёвки на выход в следующий этап.

1 зона 
Команды 1 зоны играли в Хабаровске.

Результаты матчей предоставлены Б. Г. Фоминых.

2 зона 
Команды 2 зоны играли в Кемерово.

 К сожалению, в Энциклопедии "Хоккей с мячом" выпала строка с показателями команды «Труд» (Омск). Все результаты матчей предоставлены В. И. Сосниным.

3 зона 
Команды 3 зоны играли в Свердловске и Первоуральске.

Результаты предоставлены В. И. Бажиным.

4 зона 
Команды 4 зоны играли в Ульяновске.

 Начал турнир «Труд» (Куйбышев), обыгравший в первом туре «Волгу» (Ульяновск) 1:0, но затем снялся с соревнований.
 Все результаты матчей предоставлены В. И. Сосниным.

5 зона 
Команды 5 зоны играли в Курске.

 Все результаты матчей предоставлены В. И. Сосниным.

6 зона 
Команды 6 зоны играли в Архангельске.

 Все результаты матчей предоставлены В. И. Сосниным.

7 зона 

Команды 7 зоны были разбита на 3 подгруппы. В первой подгруппе выступали 1. «Вымпел» (Калининград) 2. «Труд» (Люберцы) 3. «Вымпел-2» (Калининград) 4. «Труд» (Солнечногорск) 5. «Труд» (Иваньково). Во второй подгруппе выступали 1. «Труд» (Обухово) 2. «Спартак» (Ногинск) 3. «Труд» (Ликино-Дулево) 4. «Труд» (Балашиха) 5. «Труд-2» (Жуковский) 6. «Труд» (Орехово-Зуево) В третьей подгруппе выступали 1. «Труд» (Красногорск) 2. «Труд» (Томилино) 3. «Металлист» (Калининград) 4. «Труд» (Дзержинский) 5. «Труд-1» (Жуковский) 6. «Труд» (Мытищи).
Победители подгрупп в однокруговом турнире разыграли две путёвки в следующий этап соревнований.

Чемпионат Москвы 
Отдельным зональным турниром чемпионата СССР был чемпионат Москвы, в котором приняло участие 6 команд. При этом в финальную часть чемпионата СССР от Москвы делегировалось три команды.

нс - матч не состоялся

Чемпионат Казахской ССР
Отдельным зональным турниром чемпионата СССР был чемпионат Казахской ССР.
Финальный турнир прошел в Алма-Ате с 24 января по 3 февраля 1962 года, в котором приняло участие 7 команд. В финальную часть чемпионата СССР от Казахской ССР делегировалась одна команда.

Итоги турнира опубликованы в газете "Казахстанская правда" (Алма-Ата), однако результаты конкретных матчей приведены крайне мало.

Финальный этап

Предварительные игры 

Из 12 команд в финальной части были образованы предварительные Первоуральская и Нижнетагильская группы — их участники сыграли в однокруговых турнирах. По две лучшие команды от каждой группы сыграли в однокруговом турнире за 1—4 места (он проводился в Свердловске). Остальные в стыковых матчах определили места с 5 по 12. Одновременно матчи финальной части являлись также матчами финала XI Чемпионата РСФСР.

Чемпионом СССР и чемпионом РСФСР стала команда СКА (Свердловск).

Сыграно 40 матчей, в них забито в общей сложности 163 мяча.

Финальные игры

Стыковые игры 
За 11-12 места: «Труд» (Курск) — «Шахтёр» (Кемерово) 4:1.

За 9-10 места:«Буревестник» (Алма-Ата) — «Труд» (Красногорск) 4:1.

За 7-8 места:«Волга» (Ульяновск) — «Фили» (Москва) 2:0.

За 5-6 места:«Водник» (Архангельск) — «Вымпел» (Калининград) 2:1.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и авторы забитых мячей 

Чемпионы СССР
 1. СКА (Свердловск) (15 игроков): Анатолий Шаклеин (3), Юрий Школьный (8) — Анатолий Голубев (7; 0), Юрий Коротков (8; 0), Виталий Симонов (6; 1), Виктор Шеховцов (8; 0), Николай Дураков (8; 8), Олег Катин (7; 0), Леонид Старцев (2; 0), Валентин Хардин (8; 1), Валентин Атаманычев (8; 2), Юрий Варзин (8; 3), Александр Измоденов (8; 2), Евгений Измоденов (2; 0), Герман Тарасевич (8; 6). Тренер — Иван Балдин.

Серебряные призёры
 2. ЦСКА (15 игроков): Анатолий Мельников (6), Александр Фомкин (4) — Владимир Барсуков (6; 0), Олег Горбунов (8; 2), Виталий Данилов (8; 0), Анатолий Панин (8; 5), Борис Рундин (8; 0), Константин Крюков (7; 3), Юрий Шорин (8; 3), Борис Бочаров (8; 2), Геннадий Екимов (8; 5), Геннадий Забелин (8; 0), Юрий Захаров (2; 0), Леонид Кондратьев (7; 0), Михаил Осинцев (8; 8).

Бронзовые призёры
 3. «Динамо» (Москва) (13 игроков): Юрий Шальнов (8; −16), Анатолий Калинин (1; 0) — Леонард Щеколенко (8; 0), Александр Луппов (7; 0), Юрий Афанасьев (8; 0), Альберт Вологжанников (8; 4), Александр Зайцев (8; 0), Дмитрий Морозов (8; 0), Вячеслав Соловьёв (5; 0), Валерий Маслов (8; 4), Евгений Папугин (8; 6), Анатолий Сягин (8; 2), Анатолий Рябиченко (6; 0).

 4. СКА (Хабаровск) (14 игроков): Анатолий Лутков, Александр Титов — Виктор Аносов (1), Олег Биктогиров, Евгений Герасимов (1), Виктор Гладков (2), Геннадий Конев, Владимир Ордин (2), Юрий Парыгин, Анатолий Пульков (2), Виктор Рыбин, Валентин Семёнов (4), Александр Торопов (1), Анатолий Фролов (2).

 5. «Водник» (Архангельск) (15 игроков): Виктор Антрушин (2; −4), Виталий Сандул (5; −5) — Леонид Беляков (6; 0), Владислав Бровин (6; 0), Фёдор Ваенский (6; 0), Фёдор Зарубин (3; 0), Август Кармакулов (5; 1), Вячеслав Малахов (6; 2), Леонид Марков (6; 4), Борис Морозов (4; 2), Николай Парфёнов (6; 0), Владимир Потапов (6; 1), Валентин Сташевский (6; 2), Александр Сухондяевский (5; 1), Евгений Юшманов (6; 3).

 6. «Вымпел» (Калининград) (16 игроков): Виктор Громаков, Евгений Новгородов, Александр Тареев — Николай Балашов, Юрий Войкин, Виталий Данилов, Вячеслав Дорофеев (1), Юрий Киселёв (2), Борис Клещев, Валерий Князев, Александр Константинов (7), Сергей Монахов, В. Панин (1), Владимир Туляков, Михаил Туркин (1), Алексей Харченко.

 7. «Волга» (Ульяновск) (16 игроков): Геннадий Борисов, Игорь Ивонин (6) — Лев Гаврилов (6; 1), Борис Герасимов (3; 2), Алексей Горин (6; 0), Валерий Егоров (5; 0), Владимир Ерёмин (3; 1), Юрий Лизавин (4; 0), Георгий Лосев (5; 2), Владимир Монахов (6; 1), Николай Перфильев (6; 0), Геннадий Печканов (6; 0), Олег Плотников (6; 0), Евгений Солдатов (6; 0), В. Токмаль, Юрий Широков (6; 1).

 8. «Фили» (Москва) (16 игроков): Николай Сафран, А. Хомяков, А. Шоринов — Анатолий Бочкарёв, Геннадий Волков, Анатолий Вязанкин (2), Семён Горяинов, Алексей Дворов, Юрий Ежов (1), Игорь Жуков (2), Вячеслав Кострюков (1), Генрих Кривоусов, Евгений Манкос (1), Виталий Мухин, Лев Табаков, Анатолий Филатов.

 9. «Буревестник» (Алма-Ата) (16 игроков): Юрий Жабин, Владимир Стрекалов — Владимир Алёшин, Казбек Байбулов (1), Борис Бутусин, Лодиар Игнатьев (3), Вячеслав Ильин, Борис Казанцев, Станислав Квочкин, Олег Мальцев, Борис Мартыненко, Юрий Минеев, Иван Рогачёв (3), Валентин Свердлов (3), Юрий Фокин, Д. Шемалин.

 10. «Труд» (Красногорск) (14 игроков): Владимир Захаров (6) — Евгений Арутинов (6; 0), Фёдор Базаев (6; 2), Борис Варава (5; 0), Юрий Вишерский (5; 0), Юрий Воронин (6; 0), Владимир Голиков (6; 4), Михаил Девишев (6; 1), Виктор Ерёмичев (5; 1), Анатолий Журавлёв (1; 0), Вадим Кузьминский (6; 0), Вадим Моисеев (4; 0), Николай Трофимов (6; 2), Олег Шварёв (6; 1).

 11. «Труд» (Курск) (12 игроков): Геннадий Андреев — Валентин Васильчуков, Геннадий Дьяков (1), Михаил Евдокимов, Геннадий Забелин, Георгий Курдюмов (2), Юрий Лунин (6), Евгений Магницкий, Виктор Малофеев (2), Владимир Ордынец (1), Виктор Серденко, Николай Фокин.

 12. «Шахтёр» (Кемерово) (18 игроков): Юрий Букасов, Виталий Прохоров — Виктор Баянов, Евгений Бондаренко (1), Виктор Волохин, Геннадий Груздев (1), Геннадий Гусаров, Юрий Кузнецов (1), Алексей Лазовский (1), Евгений Лихачев, Владимир Мартынов (1), Александр Рыбин, Иван Рябовалов, Василий Соловьёв, Геннадий Стариченков, Георгий Сусарев, Дмитрий Теплухин, Борис Шумилов.

Лучший бомбардиры — Николай Дураков (СКА (Свердловск)) и Михаил Осинцев (ЦСКА) — по 8 мячей.

По итогам хоккейного сезона определён список 22-х лучших игроков.

Литература 
 

Чемпионаты СССР по хоккею с мячом
Чемпионаты СССР в 1962 году